Ларри Доннелл Нэнс (; род. 12 февраля 1959, Андерсон, штат Южная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Университете Клемсона, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 20-м номером командой «Финикс Санз». Позже выступал за команду «Кливленд Кавальерс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. Три раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1985, 1989 и 1993). Один раз включался в 1-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1989), а также два раза — во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1992—1993). В 1984 году стал победителем конкурса по броскам сверху, ежегодно проводимого в рамках звёздного уикенда НБА. За ним в «Кавальерс» закреплён номер 22. Всего за карьеру в НБА сыграл 920 игр, в которых набрал 15 687 очков (в среднем 17,1 за игру), сделал 7352 подбора, 2393 передачи, 872 перехвата и 2027 блокшотов.

Личная жизнь 
Является отцом Ларри Нэнса-младшего, в настоящее время выступающего за команду «Кливленд Кавальерс». Трижды выступал в Матче всех звёзд, а также выигрывал Конкурс по броскам сверху НБА. В настоящее время страдает от болезни Крона.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Клемсон Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами